Bernard Chocarne (1826-1895), prêtre dominicain, cofondateur d'ordre ;
 Paul Chocarne-Moreau (1855-1930), artiste peintre français ;
 Victor Chocarne (1824-1881), prêtre, fondateur d'ordre.